Hatzelmann ist der Familienname von:

 Eva Hatzelmann (* 1938), deutsche Volksschauspielerin und Bühnenautorin
 Sophia Hatzelmann (* 1974), deutsche Managerin und Unternehmerin